Флойд — округ (графство) у штаті Айова, США.
 Флойд — округ (графство) у штаті Вірджинія, США.
 Флойд — округ (графство) у штаті Джорджія, США.
 Флойд — округ (графство) у штаті Індіана, США.
 Флойд — округ (графство) у штаті Кентуккі, США.
 Флойд — округ (графство) у штаті Техас, США.